

Cinema 
 The Mad Hatter – cortometraggio d'animazione del 1940
 The Mad Hatter – cortometraggio d'animazione del 1947 con Picchiarello

Musica 
 The Mad Hatter – album di Chick Corea del 1978
 The Madhatter – EP dei Bigelf del 2003

Pagine correlate 
 Mad Hatter